Sjöberg (achternaam), een Zweedse achternaam
 Sjöberg (plaats), een Zweedse plaats